Székely Krisztina (?–2014) vegyészmérnök, szabadalmi ügyvivő
 Székely Krisztina labdarúgó
 Székely Krisztina (1982–) rendező
 Székely Krisztina újságíró